Whittier kan syfta på:

 John Greenleaf Whittier
 Whittier, Alaska
 Whittier, Kalifornien